Le gare si sono tenute il 10 e l'11 marzo 2012.

Risultati

Batterie

Semifinali

Finale 
Inizio gara alle 17:06

60 metri piani femminili
60 metri piani ai campionati del mondo di atletica leggera indoor